Дулли (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Дулли, Грег (род. 1965) — американский музыкант, певец, автор песен и продюсер.
 Дулли, Кир (род. 1936) — американский актёр.

См. также 
 Дули